Boquira (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Boquira (gemeente), een gemeente in deze microregio